Lekkoatletyka na Igrzyskach Wspólnoty Narodów Młodzieży 2015 – zawody lekkoatletyczne dla sportowców urodzonych w latach 1998–1999, które odbyły się w samoańskiej Apii od 7 do 9 września.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Igrzyska Wspólnoty Narodów młodzieży

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
Igrzyska Wspólnoty Narodów młodzieży
Lekkoatletyka na Samoa
Zawody lekkoatletyczne
Samoa w XXI wieku
2015 w Oceanii
Apia